Álamo temblón puede referirse a:

 el nombre común del árbol Populus tremuloides; o
 el nombre común del árbol Populus tremula; normalmente se refiere a esta especie.